łojek (Sebacina) – rodzaj grzybów

Osoby o tym nazwisku:
 Emilia Łojek – polska psycholog
 Jerzy Łojek – polski historyk
 Leopold Łojek – polski lekarz i wojskowy
 Piotr Łojek – polski muzyk